Бенито (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Персоналии

Фамилии 
 Бенито (род. 1998) — нигерийский футболист.
 Бенито, Альваро (род. 1976) — испанский футболист.
 Бенито, Икер (род. 2002) — испанский футболист.
 де Бенито, Косме Дамиан Хосе (1829—1888) — испанский композитор, органист и педагог.
 Бенито, Лорис (род. 1992) — швейцарский футболист, защитник.
 Бенито Калдерари, Франсиско (1913—1952) — советский военный испанского происхождения, участник Великой Отечественной войны.
 Бенито Руано, Элой (род. 1921) — испанский историк-медиевист.

Имена 
 Бенито Муссолини (1883—1945) — итальянский политический и государственный деятель.
 Бенито Хуарес (1806—1872) — мексиканский политический и государственный деятель.

Другое 
 «Бенито» — андоррский футбольный клуб из Сан-Жулиа-де-Лория, выступавший в трёх чемпионатах Андорры.

См. также 
 Дон-Бенито — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. 
 Сан-Бенито — округ, расположенный в штате Калифорния.